Franciaország
Sers, település Charente megyében
Sers, település Hautes-Pyrénées megyében